Вильнёв-де-Бер (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Административный центр кантона Вильнёв-де-Бер. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07341.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2845 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1682 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1125 были экономически активными, 557 — неактивными (показатель активности — 66,9 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 1125 активных работали 975 человек (502 мужчины и 473 женщины), безработных было 150 (78 мужчин и 72 женщины). Среди 557 неактивных 164 человека были учениками или студентами, 172 — пенсионерами, 221 были неактивными по другим причинам.

Известные уроженцы 
 Огюстен Баррюэль (1741—1820) — французский священнослужитель, аббат, иезуит, публицист, полемист, эссеист, критик масонства и революции.
 Антуан Кур (1696—1760) — французский священник и историк.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш